Nena (supercontinente)
Tia Nena — personagem da Turma da Mônica
Nena (cantora) — nome artístico da cantora alemã Gabriele Susanne Kerner

Outros
Olavo Rodrigues Barbosa (1923-2010) — futebolista brasileiro
Ygor da Silva — futebolista brasileiro

Desambiguação
Hipocorísticos